Jodooctan etylu
 Krańcowa skłonność do konsumpcji
 Czas Kaliningradu
 Kopalnia Soli Kłodawa
 Kommando Spezialkräfte